Amram est un nom hébraïque.

Patronyme 

 Guy Amram, acteur français ;
 Megan Amram (née en 1987), scénariste, productrice et actrice américaine.

Prénom 
Amram est un prénom masculin.

Autre 
Amram peut aussi désigenr :
 Amram, un personnage biblique, père de Moïse.

Prénom hébraïque
Prénom masculin